Beleg van Santarém (1147) - succesvol beleg door Portugal
 Beleg van Santarém (1184) - onsuccesvol beleg door het Kalifaat van de Almohaden